Алысардах () — село в Верхоянском улусе Якутии России. Входит в состав Адыччинского наслега.

География 
Село находится в северной части Якутии, у озера Миске-Кюеле, на расстоянии 73 километров от административного центра улуса — посёлка Батагай и 30 километров от центра наслега — села Бетенкёс.
Уличная сеть
Кызыл-Майская ул. и Рабочая ул.
Климат
Климат характеризуется как резко континентальный, с продолжительной морозной малоснежной зимой и коротким прохладным летом. Средняя температура воздуха самого тёплого месяца (июля) составляет от 16 до 17 °C; самого холодного (января) от −38 до −48 °C. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 150—300 мм. Снежный покров держится в течение 215—235 дней в году.

История 
Согласно Закону Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2004 года N 173-З N 353-III село вошло в муниципальное образование Адыччинский наслег.

Население 

 Национальный состав
Большинство жителей якуты.

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения якуты составляли 94 % из 103 чел.

Инфраструктура 
Мясо-молочное скотоводство.

Дизельная электростанция Верхоянских электрических сетей АО «Сахаэнерго».

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Верхоянского улуса